Ка́спер () — имя и образованная от него фамилия. По одной из версий, имя Каспер образовано от персидского . Согласно другой версии, образовано от латинского имени . Один из вариантов имени одного из трёх новозаветных волхвов.

Производные фамилии 
, Кашперский, Кашпировский, , Касперски.

Персоналии 
 Каспер, Вальтер (род. 1933) — немецкий кардинал.
 Каспер, Ван Дин (род. 1968) — американский актёр.
  (род. 1926) — американский модельер.
 Каспер, Джон Ховард (род. 1943) — американский астронавт.
 Каспер, Иоганн Людвиг (1796—1864) — немецкий врач.
 Каспер, Калле (род. 1952) — эстонский писатель.
 Каспер, Карла (род. 1945) — американская кёрлингистка.
 Каспер, Леопольд (1859—1959) — немецкий уролог.
 Каспер, Мария Екатерина (1820—1898) — немецкая монахиня, католическая святая.
 Каспер, Марко (род. 2004) — австрийский хоккеист.
 Каспер, Мерчин (1929—2011) — серболужицкий историк-сорабист, общественный деятель, директор Института серболужицкого народоведения и главный редактор научного журнала Lětopis.
 Каспер, Роми (род. 1988) — немецкая велогонщица.
 Каспер, Стив (род. 1969) — канадский хоккеист и тренер.
 Каспер, Уильям Эрл (1931—2015) — американский профессиональный гольфист.
 Каспер Несецкий — польский генеалог, геральдист, иезуит, лексикограф, писатель, теолог и проповедник.
 Casper, настоящее имя Ришко, Дмитрий Иванович (род. 1982) — российский музыкант-мультиинструменталист, известен как участник групп «Король и Шут» и «КняZz».

Топоним 
 Каспер — небольшой ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. 
 Каспер — город в штате Вайоминг (США).
 Каспер-Маунтин — статистически обособленная местность в штате Вайоминг (США).

Другое 
 «Каспер» — фильм Брэда Силберлинга (США, 1995).
 «Каспер 2: Начало» — фильм (США, 1997).
 «Каспер встречает Венди» — фильм (США, 1998).
 «Каспер, который живёт под крышей» — мультсериал-спин-офф фильма «Каспер».